Кампа́ния () — совокупность мероприятий, нацеленных на выполнение единой задачи:
 Антиалкогольная кампания — комплекс правительственных мер по снижению потребления алкоголя среди населения.
 Предвыборная кампания — совокупность агитационных мероприятий с целью обеспечить себе максимальную поддержку избирателей.
 Рекламная кампания — система спланированных рекламных мероприятий, объединённых одной идеей и концепцией для достижения конкретной маркетинговой цели.
 Игровая кампания — набор миссий, объединённых единой сюжетной линией.